Акбуйра — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Акбуйра, Андижанська область, Асакинський район
 Акбуйра, Ферганська область, Алтиарицький район